«This Is War» — второй сингл группы 30 Seconds to Mars из альбома This Is War. Релиз сингла на американском радио состоялся 8 марта 2010 года. На физическом носителе сингл был издан 26 марта.

Список композиций 
Promo (February 1, 2010)<
 «This Is War» (album version) — 5:27

EU CD single (March 26, 2010)
 «This Is War» (album version) — 5:27
 «Hurricane» (LA Mix) By Emma Ford and Natalie Loren aka «Luxury Kills» — 5:49

Digital download EP</small>
 «This Is War» (Album Version) — 5:47
 «This Is War» (Radio Edit) — 4:46
 «Night of the Hunter» (Static Revenger Redux) — 4:57

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 

Синглы 30 Seconds to Mars
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Песни, спродюсированные Фладом
Песни, спродюсированные Стивом Лиллиуайтом